Admiralty Bay kan syfta på:

 Admiralty Bay – en vik i Antarktis, se Lasserre, bahía
 Admiralty Bay (Bequia) – en skyddad vik och naturhamn på den västra delen av ön Bequia i Saint Vincent och Grenadinerna